A szláv zalužane (= erdő mögött lakók) szó előfordulása a helynévanyagban:
Fazekaszsaluzsány
Nemessány középkori neve
Rimazsaluzsány